Amédée Bussière (1886-1953),  dernier préfet de police de la Seine sous l’Occupation ;
 Jacques-Félix Bussière (1895-1945), haut fonctionnaire (préfet) et résistant français (cousin du préfet de police de la Seine Amédée Bussière) ;
 André Bussière (1905-1968) ;
 Claude Bussière (1928).

 La rue Préfet-Bussière à Laval rend hommage au préfet Jacques-Félix Bussière.